Akira Nozawa (Prefectura d'Hiroshima, Japó) futbolista japonès 
 Masao Nozawa (Prefectura d'Hiroshima, Japó), futbolista japonès